Mutěnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Mutěnice (okres Hodonín)
 Mutěnice (okres Strakonice)